Zsoldos Andor (1893–1970) katonatiszt
 Zsoldos Andor (1893–1976) író, forgatókönyvíró, költő, színész